Полный список всех медалистов Олимпийских игр по плаванию среди мужчин с 1896 по 2020 год.

Современная программа

Вольный стиль

50 метров

100 метров 
14 побед на счету американцев, 4 раза побеждали австралийцы.

200 метров 
4 победы на счету австралийцев, американцы побеждали три раза. Никому не удалось дважды выиграть эту дистанцию на Олимпийских играх.

400 метров 
9 побед американцев, 5 побед австралийцев. По два раза побеждали австралийцы Маррей Роуз (1956 и 1960) и Иан Торп (2000 и 2004).

1500 метров 
8 побед австралийцев и 7 побед американцев. 4 пловца побеждали на этой дистанции по два раза.

Плавание на спине

100 метров

200 метров

Брасс

100 метров 
Японец Косукэ Китадзима — единственный, кто выиграл золото на этой дистанции дважды.

200 метров 
Шесть побед на счету японцев (по два раза побеждали Цурута и Китадзима), пять раз выигрывали американцы. В 1984 году Этьен Дагон, выиграв бронзу, принёс Швейцарии первую и пока единственную олимпийскую награду в плавании за всю историю (Дагон был признан лучшим спортсменом Швейцарии в 1984 году). В 2016 году Дмитрий Баландин принёс Казахстану первую золотую медаль по плаванию в истории страны.

Баттерфляй

100 метров 
7 из 13 побед на счету американцев, Майкл Фелпс выигрывал трижды подряд (2004, 2008 и 2012).

200 метров 
9 из 15 побед на счету американцев. Майкл Фелпс — единственный, кто побеждал дважды. В 1984 году Рафаэль Видаль выиграл первую и пока единственную олимпийскую медаль в плавании для Венесуэлы.

Комплексное плавание

200 метров 
Дважды выигрывал венгр Тамаш Дарньи (1988 и 1992), четыре победы подряд на счету Майкла Фелпса (2004—2016).

400 метров 
8 из 14 побед на счету американцев. По два раза побеждали венгр Тамаш Дарньи (1988 и 1992) и американцы Том Долан (1996 и 2000) и Майкл Фелпс (2004 и 2008).

Эстафеты

4×100 метров вольным стилем 
{| class="wikitable"
|- align=center
|width=135 bgcolor=efefef|Игры
|width=250 bgcolor=gold|Золото
|width=250 bgcolor=silver|Серебро
|width=250 bgcolor=cc9966|Бронза
|-valign="top"
| 1964 Токио
| Стив КларкМайкл ОстинГэри ИлманДон Шолландер
| Хорст ЛёффлерФранк ВигандУве ЯкобсенХанс-Иоахим Кляйн
| Дэвид ДиксонПитер ДоакДжон РайанБоб Уиндл
|-valign="top"
|1968 Мехико
| Зак ЗорнСтивен РерихМарк СпитцКен Уолш
| Семён Белиц-ГейманВиктор МазановГеоргий КуликовЛеонид Ильичёв
| Грег РоджерсБоб УиндлРоберт КьюсакМайкл Венден
|-valign="top"
| 1972 Мюнхен
| Дэвид ЭдгарДжон МёрфиДжерри ХайденрайхМарк Спитц
| Владимир БуреВиктор МазановВиктор АбоимовИгорь Гривенников
| Роланд МаттесВильфрид ХартунгПетер БрухЛуц Унгер
|-valign="top"
|align=center| 1976 и 1980||colspan=3 align=center|не включено в олимпийскую программу
|-valign="top"
| 1984 Лос-Анджелес
| Крис КаваноМайкл ХитМэтт БиондиРоуди Гейнс
| Грег ФасалаНил БруксМайкл ДеланиМарк Стоквелл
| Томас ЛейдстрёмБенгт БаронМикаэль ЭрнПер Юханссон
|-valign="top"
| 1988 Сеул
| Крис ДжейкобсТрой ДалбиТом ДжегерМэтт Бионди
| Геннадий ПригодаЮрий БашкатовНиколай ЕвсеевВладимир Ткаченко
| Дирк РихтерТомас ФлеммингЛарс ХиннебургШтеффен Цесснер
|-valign="top"
| 1992 Барселона
| Джо ХудепольМэтт БиондиТом ДжегерЙон ОльсенШон Джордан*Джоэль Томас*
| Павел ХныкинГеннадий ПригодаЮрий БашкатовАлександр ПоповВладимир Пышненко*Вениамин Таянович*
| Кристиан ТрёгерДирк РихтерШтеффен ЦесснерМарк ПингерАндреас Цигат*Бенгт Зикарски*
|-valign="top"
| 1996 Атланта
| Йон ОльсенДжош ДейвисБредли ШумейкерГэри Холл-младшийДэвид Фокс*Скотт Такер*
| Владимир ПышненкоАлександр ПоповРоман ЕгоровВладимир ПредкинДенис Пиманков*
| Марк ПингерБьорн ЗикарскийКристиан ТрёгерБенгт ЗикарскийАлександр Лудериц*
|-valign="top"
| 2000 Сидней
| Майкл КлимКрис ФидлерЭшли КаллусЯн ТорпТодд Пирсон*Адам Пайн*
| Энтони ЭрвинНейл УокерДжейсон ЛезакГэри Холл-младшийСкотт Такер*Джош Дэвис*
| Фернандо ШерерГуставо БоржесКарлос ЖаймеЭдуарду Валериу
|-valign="top"
|2004 Афины
| Роланд СкуманЛиндон ФернсДариан ТаунсендРик Нитлинг
| Йохан КенкхёйсМитя ЗастровКлас-Эрик ЗверингПитер ван ден ХогенбандМарк Веенс*
| Иан КрокерМайкл ФелпсНейл УокерДжейсон ЛезакНэйт Дасинг*Гэри Холл-младший*Гэйб Вудворд*
|-valign="top"
| 2008 Пекин
| Майкл ФелпсГарретт Вебер-ГейлКаллен ДжонсДжейсон ЛезакНатан Эдриан*Бенджамин Уайлдмэн-Тобринер*Мэтт Греверс*
| Амори ЛевоФабьен ЖилоФредерик БускеАлен БернарГрегори Малле*Борис Стейметц*
| Имон СалливанЭшли КаллусМэтт ТаргеттЭндрю ЛотерстайнЛейт Броди*Патрик Мёрфи*
|-valign="top"
| 2012 Лондон
| Амори ЛевоФабьен ЖилоКлеман ЛеферЯнник АньельАлен БернарЖереми Стравьюс
| Эдриан НатанМайкл ФелпсКаллен ДжонсРайан ЛохтеРики БеренсДжимми ФейджнМэтт ГриверсДжейсон Лезак
| Никита ЛобинцевАндрей ГречинВладимир МорозовДанила ИзотовСергей ФесиковЕвгений Лагунов
|-valign="top"
| 2016 Рио-де-Жанейросм. подробнее|Кэлеб ДресселМайкл ФелпсРайан ХелдНатан ЭдрианДжимми ФейгенБлэйк ПирониЭнтони Эрвин|Мехди МетеллаФабьен ЖилоФлоран МанодуЖереми СтравьюсКлемен МиньонВильям Менар|Джеймс РобертсКайл ЧалмерсДжеймс МагнуссенКамерон МакэвойМэттью Эбуд|}

 4×200 метров вольным стилем 

 Комбинированная 4×100 метров 

 10 км на открытой воде 

 Отменённые соревнования 

 50 ярдов вольным стилем 

 100 метров для моряков 

 100 ярдов вольным стилем 

 220 ярдов вольным стилем 

 440 ярдов вольным стилем 

 500 метров вольным стилем 

 880 ярдов вольным стилем 

 1000 метров вольным стилем 

 1200 метров вольным стилем 

 1 миля вольным стилем 

 4000 метров вольным стилем 

 100 ярдов на спине 

 400 метров на груди 

 440 ярдов на груди 

 Командный заплыв 200 метров вольным стилем 

 Эстафета 4×50 ярдов вольным стилем 

 200 метров с препятствиями 

 Подводное плавание 

 См. также 
 Список олимпийских медалистов
 Список олимпийских медалистов по плаванию (женщины)
 Плавание на Олимпийских играх

 Ссылки 
 База данных МОК
 Wallechinsky, David (2000). The complete book of the Summer Olympics — Sydney 2000 edition''. New York: Overlook Press. ISBN 1-58567-033-2.

Плавание
Плавание на Олимпийских играх